Die Irish League 1907/08 war die 18. Spielzeit der höchsten gesamtirischen Fußballliga. Linfield FC wurde zum neunten Mal Meister.

Modus 
Teilnehmer waren die acht Mannschaften, die auch die Vorsaison bestritten. Sie spielten an insgesamt 14 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und eine Rückrunde jeweils zweimal gegeneinander. Am Saisonende gab es ein Entscheidungsspiel um den zweiten Platz.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Spiel um Platz 2 

|}

Weblinks 
 Northern Ireland - Final Tables pdf
 

1907/08
Fußballsaison 1907/08